Wilhelm Tempel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Tempel (Rechtsanwalt) (1905–1983), deutscher Jurist und Studentenfunktionär (NSDStB)
 Wilhelm Tempel (SS-Mitglied) (1908–1946), deutscher SS-Scharführer

Siehe auch:
 Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (1821–1889), deutscher Astronom und Lithograf